een aardewerken of kunststoffen plaat, van verschillende grootte:
wandtegel
vloertegel
stoeptegel
 Tapijttegel, een vierkant stuk tapijt
 De Tegel, jaarprijs voor de journalistiek
 Berlin-Tegel, een stadsdeel van Berlijn
 Flughafen Berlin-Tegel, een voormalig vliegveld in bovengenoemd stadsdeel van Berlijn
 Station Tegel, een station van de S-Bahn in bovengenoemd stadsdeel van Berlijn
 Alt-Tegel (metrostation), een metrostation in bovengenoemd stadsdeel van Berlijn